Hamlet (engl. für Weiler) steht für:
 Hamlet, Schauspiel von William Shakespeare

Filme:
 Hamlet (1921) von Svend Gade
 Hamlet (1948) von Laurence Olivier
 Hamlet (1964) von Grigori Kosinzew
 Hamlet (1969) von Tony Richardson
 Hamlet (1976) von Celestino Coronado
 Hamlet (1985) von Inari Teinilä und Jouko Turkka
 Hamlet (1990) von Franco Zeffirelli
 Hamlet (1996) von Kenneth Branagh
 Hamlet (2000) von Michael Almereyda
 Hamlet – Das dentale Drama von Frederic Lippe

Opern:
 Hamlet, Komponist Franco Faccio (1865), siehe Amleto
 Hamlet (Thomas), Komponist Ambroise Thomas (1868)
 Hamlet (Reutter), Komponist Hermann Reutter (1980)
 Hamlet (Jost), Komponist Christian Jost (2009)
 Hamlet (Dean), Komponist Brett Dean (2017)

Ballett:
 Hamlet (Gsovsky) (1953), Ballett von Tatjana Gsovsky zu Musik von Boris Blacher
 Hamlett (Mills) (2002), Ballett von Stephen Mills

Konzertstücke und Schauspielmusiken:
 Hamlet opp. 67 & 67a, Fantasieouvertüre und Schauspielmusik, Komponist Peter Tschaikowski
 Hamlet, Sinfonische Dichtung, Komponist Franz Liszt
 Hamlet op. 37, Konzertouvertüre, Komponist Niels Wilhelm Gade

literarische Bearbeitungen:
 Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende, Roman von Alfred Döblin (1956)

ferner:
 Hamlet (Band), spanische Band
 Hamlet 2, US-amerikanischer Film
 Handley Page Hamlet, Flugzeug
 Hamletbarsche, eine Fischgattung
 altdänische Sagengestalt, siehe Amletus

 Hamlet steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hamlet (Arkansas), gemeindefreies Gebiet im Faulkner County, Arkansas
 Hamlet (Colorado), Ort im Pueblo County, Colorado
 Hamlet (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Mercer County, Illinois
 Hamlet (Indiana), Stadt (town) im Starke County, Indiana
 Hamlet (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Marion County, Kalifornien
 Hamlet (Nebraska), Dorf (village) im Hayes County, Nebraska
 Hamlet (New York), Weiler im Chautauqua County, New York
 Hamlet (North Carolina), Stadt (city) im Richmond County, North Carolina
 Hamlet (North Dakota), gemeindefreies Gebiet im Williams County, North Dakota
 Hamlet (Ohio), Ort im Clermont County, Ohio
 Hamlet (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Clatsop County, Oregon
 Hamlet (Rhode Island)
 Hamlet (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Raleigh County, West Virginia

Siehe auch:
 Die Hammlets
 Hamelet
 Die Hamletmaschine